Als Donaten bezeichnet man:

 Angehörige der katholischen Ordensgemeinschaft der Kartäuser
 ein volkssprachliches Lehrbuch der lateinischen Sprache in der Tradition des Aelius Donatus
 bestimmte Angehörige der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz

Siehe auch:

 Donat, Donatus